Personen
 Donal Logue - Canadees acteur
 Christopher Logue - Engels dichter
 Hugh Logue - Noord-Iers politicus
 Antonia Logue - Noord-Iers auteur, dochter van bovenstaande politicus
 Jimmy Logue - Amerikaans crimineel
 Charles Logue - Amerikaans regisseur
 Edward J. Logue - Amerikaans stedenbouwkundige
 Michael Logue - Iers priester, aartsbisschop van Armagh, primaat van Ierland en kardinaal
 James Logue - ijshockeyspeler

Overig
 Logue (band) - Nederlandse band
 Logue Brook Dam - stuwdam in Australië